George Bellas Greenough (1778-1855), est un géologue anglais.
 Horatio Greenough (1805-1852), est un sculpteur néoclassique américain.

Toponyme 

 Ville de Geraldton-Greenough en Australie.
Patronyme anglais